Сини́ца, или синицы:

Биология 
 Синицы () — род птиц семейства синицевых, включающий большую синицу.
 Синицевые () — семейство птиц отряда воробьинообразных.
 Длиннохвостые синицы () — семейство воробьинообразных птиц из подотряда певчих.
 Толстоклювые синицы, или суторовые () — семейство воробьинообразных птиц.
 Крапивниковая синица, или американская тимелия () — насекомоядная птица и единственный представитель одноимённого рода семейства славковых из отряда воробьинообразных.

Топоним 
 Синицы — агрогородок в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Синица — село в Богуславском районе Киевской области Украины.
 Синицы — деревня в Новоуситовской волости Палкинского района Псковской области России.
 Синицы — деревня Партизанской волости Красногородского района Псковской области России.

Гидроним 
 Синица — река на Украине, левый приток Южного Буга.
 Синица — река в Тверской области, приток Мологи.

Фамилия 
 Синица, Григорий Иванович (1908—1996) — советский художник, лауреат Шевченковской премии 1992 года.
 
 Синица, Леонид Никифорович (род. 1947) — российский учёный, профессор кафедры оптико-электронных систем и дистанционного зондирования Томского госуниверситета.
 Синица, Михаил Сафронович (1913—1985) — партийный деятель Украинской ССР.
 Синица, Олег Викторович (род. 1996) — украинский футболист.
 Синица, Софья Михайловна (род. 1937) — советская и российская учёная.

Другое 
 «Синица» — мультфильм, экранизация одноимённой басни И. А. Крылова (СССР, 1944).

См. также

Примечания